Luis, príncipe heredero de Liechtenstein, conde de Rietberg (nacido Alois Philipp Maria; Zúrich, Suiza, 11 de junio de 1968), es el hijo primogénito del actual príncipe soberano de Liechtenstein, Juan Adán II, y de su difunta esposa, María Kinsky de Wchinitz y Tettau, es, por lo tanto, príncipe heredero de Liechtenstein desde el ascenso al trono de su padre, en 1989. También es príncipe regente desde el 15 de agosto de 2004. Por nacimiento es también conde de Rietberg.

Biografía

Nacimiento 
Nacido en Zúrich, es el hijo primogénito del príncipe Juan Adán II de Liechtenstein y de su difunta esposa, la princesa consorte María, nacida condesa Marie Aglaë Kinsky von Wchinitz und Tettau.

Educación 
S.A.S. el conde de Rietberg, asistió a la escuela primaria de Ebenholz (Vaduz) y luego acudió a la prestigiosa Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido. Más tarde, se graduó con un máster en jurisprudencia por la Universidad de Salzburgo, la misma en la que estudió su padre.

Negocios 
Hasta 1995 trabajó en una firma de auditorías en Londres, donde nació su primogénito. En mayo de 1996 volvió a Vaduz para encargarse de los negocios de su padre. Asimismo, empezó a tomar un papel más activo en los asuntos políticos y asumió deberes representativos en nombre de Liechtenstein.

Es integrante de la Junta Directiva de la Fundación Liechtenstein para la Gobernanza Estatal.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 3 de julio de 1993, se casó en la Iglesia Parroquial de San Florián, en Vaduz (declarada Catedral el 12 de diciembre de 1997 por el papa Juan Pablo II), con la princesa Sofía Isabel María Gabriela de Baviera (ahora Sofía de Liechtenstein) la cual, según los legitimistas británicos (jacobitas), es la heredera presunta al trono británico, o al trono escocés, en última instancia.

Hijos 
 S.A.S. el príncipe José Venceslao Maximiliano María de Liechtenstein (nacido el 24 de mayo de 1995 en Londres, Inglaterra).
 S.A.S. la princesa María Carolina Isabel Inmaculada de Liechtenstein (nacida el 17 de octubre de 1996 en Grabs, San Galo, Suiza).
 S.A.S. el príncipe Jorge Antonio Constantino María de Liechtenstein (nacido el 20 de abril de 1999 en Grabs, San Galo, Suiza).
 S.A.S. el príncipe Nicolás Sebastián Alejandro María de Liechtenstein (nacido el 6 de diciembre de 2000 en Grabs, San Galo, Suiza).

Regencia 

En día de la Fiesta Nacional de Liechtenstein, el 15 de agosto de 2004, su padre Juan Adán II le traspasó la responsabilidad de tomar las decisiones de gobierno diarias, para preparar la transición del poder a una nueva generación (Juan Adán II sigue siendo jefe de Estado).

Oposición a la Ley del Aborto 
En el año 2011, el príncipe Luis amenazó con ejercer su derecho de veto principesco si los habitantes de Liechtenstein llegan a votar en referéndum a favor de legalizar el aborto en el principado.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 11 de junio de 1968 – 13 de noviembre de 1989: Su Alteza Serenísima, el Príncipe Luis Felipe María de Liechtenstein, Conde de Rietberg.
 13 de noviembre de 1989 – presente: Su Alteza Serenísima, Luis príncipe heredero de Liechtenstein, Conde de Rietberg.
 15 de agosto de 2004 – presente: ''Su Alteza Serenísima, el Príncipe Regente de Liechtenstein.

Distinciones honoríficas liechtensteinianas 
  Gran Estrella de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Gran Decoración de Honor en Oro con Fajín de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria, 08/06/2000).
  Gran Cruz de la Orden pro Merito Melitensi de la Soberana Orden de Malta [Clase Especial Civil] (16/09/2011).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).

Ancestros

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)
 Entrevista a la Familia Principesca de Liechtenstein en Viena (en alemán)

Príncipes de Liechtenstein
Príncipes herederos
Regentes
Grandes estrellas de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein
Condecorados con la Orden pro Merito Melitensi
Nacidos en Zúrich
Graduados de la Real Academia Militar de Sandhurst
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI